Boros János
Boros János (1912–1991) fizikus
Boros János (1923–2019) újságíró, főszerkesztő
Boros János (1946) pszichológus
Boros János (1948–2012) kolozsvári mérnök, politikus, alpolgármester
Boros János (1954) filozófus, egyetemi tanár
Boross János
Boross János (1924–1976) színművész

Hasonló nevűek
Boros Nepomuk János  (1808–1855?) festő